ballon (gas), een met gas gevulde bal, als speelgoed of voor decoratie
luchtballon,  ballon gebruikt als transportmiddel
tekstballon, een vakje met de tekst van een karakter in een stripverhaal
Ballon (Ierland), een plaats in County Carlow in Ierland
Ballon d'Alsace, een berg in Frankrijk
Grand Ballon, een berg in Frankrijk
Ballon Comics of Ballon Media, een Belgische uitgeverij
Ballon (film), een film uit 2018
Ballon (lied), een lied van Jayh in samenwerking met SBMG en Broederliefde uit 2016

  Ballon (Charente-Maritime)
  Ballon (Sarthe)
  Ballons